Hamish Imlach – cantante scozzese
 Punch Imlach – allenatore di hockey sul ghiaccio e general manager canadese
 Stewart Imlach – calciatore scozzese